Бедрино — село в Сузунском районе Новосибирской области России. Входит в состав Болтовского сельсовета.

География 
Площадь села — 89 гектаров.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 1 учреждение образования.

Примечания 

Населённые пункты Сузунского района